Miravet, commune de la province de Tarragone en Catalogne (Espagne).
 Château de Miravet, forteresse templière de la péninsule ibérique située à Miravet.